На́пи () — деревня в волости Хийумаа уезда Хийумаа, Эстония. 

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Хийу. До 2013 года была в составе волости Кыргессааре.

География 
Расположена в 12 километрах к юго-западу от уездного и волостного центра — города Кярдла. Высота над уровнем моря —  6 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 8 человек, все — эстонцы.

Численность населения деревни Напи:

История 
Первое письменное упоминание о Напи относится к 1565 году — Napilla by, в 1725–1726 годах упоминаются Nappa Matz, Nappa Waehe Niggo, в 1798 году — Nappi (хутор).

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, обозначена деревня Напи.

После 1940-х годов Напи была объединена с деревней Лаука, позже опять стала самостоятельной деревней.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Хийумаа